Кърка може да се отнася за:

 Кърка – река в Хърватия
 Кърка – река в Словения
 Кърка – национален парк в Хърватия